Tobias Abstreiter (né le  à Landshut en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1987, il commence sa carrière senior avec le EV Landshut dans la 1.bundesliga. Il remporte la Bunsdesliga 1994 avec le EC Hedos Munich puis la DEL 1995 avec les Huskies de Cassel. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2008.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Allemagne au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part à six éditions des championnats du monde senior entre 1994 et 2004 et aux Jeux olympiques de Salt Lake City.

Trophées et honneurs personnels

DEL 
2000 : participe au Match des étoiles.
2002 : participe au Match des étoiles.
2004 : participe au Match des étoiles.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| EV Landshut|| 1. Bundesliga|| 14|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| EV Landshut|| 1. Bundesliga|| 18|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| EV Landshut|| 1. Bundesliga || 19|| 3|| 3|| 6|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1989-1990|| EV Landshut|| 1. Bundesliga || 36|| 6|| 11|| 17|| 16|| 18|| 6|| 14|| 20|| 12
|-
| 1990-1991|| EV Landshut|| 1. Bundesliga || 42|| 11|| 20|| 31|| 30|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1991-1992|| EV Landshut|| 1. Bundesliga || 43|| 9|| 17|| 26|| 74|| 9|| 5|| 3|| 8|| 6
|-
| 1992-1993|| EV Landshut|| 1. Bundesliga || 44|| 9|| 26|| 35|| 37|| 6|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 1993-1994|| EC Hedos München|| 1. Bundesliga || 42|| 5|| 12|| 17|| 51|| 10|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| rowspan=2|1994-1995|| Mad Dogs München || DEL || 27|| 5|| 16|| 21|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Kölner Haie|| DEL || 15|| 4|| 3|| 7|| 4|| 18|| 2|| 9|| 11|| 22
|-
| 1995-1996|| Kölner Haie|| DEL|| 46|| 15|| 15|| 30|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Kölner Haie|| DEL|| 49|| 10|| 12|| 22|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Erding TSV|| 1. Eishockey-Liga|| 56|| 27|| 38|| 65|| 81|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Kassel Huskies ||  DEL|| 43|| 7|| 11|| 18|| 90|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Kassel Huskies || DEL|| 54|| 7|| 29|| 36|| 42|| 8|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2000-2001|| Kassel Huskies || DEL|| 53|| 10|| 21|| 31|| 87|| 8|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2001-2002|| Kassel Huskies || DEL|| 58|| 15|| 26|| 41|| 48|| 7|| 2|| 4|| 6|| 22
|-
| 2002-2003|| Kassel Huskies || DEL|| 48|| 5|| 17|| 22|| 64|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2003-2004|| Kassel Huskies || DEL|| 50|| 6|| 22|| 28|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Kassel Huskies || DEL|| 47|| 6|| 13|| 19|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Kassel Huskies || DEL|| 47|| 9|| 17|| 26|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Straubing Tigers || DEL|| 12|| 3|| 3|| 6|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Straubing Tigers|| DEL|| 54|| 7|| 13|| 20|| 58|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références  

Naissance en juillet 1970
Joueur international allemand de hockey sur glace
Entraîneur allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du EV Landshut
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du EHC Munich
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Landshut